Dmitrij Jarošenko – ex biatleta russo
 Kostjantyn Jarošenko – calciatore ucraino
 Nikolaj Aleksandrovič Jarošenko – pittore russo